Max Rasmussen er navnet på følgende personer:

 Max Rasmussen (amtsdirektør), født 1939
 Max Rasmussen (fodboldspiller), født 1945